Corsica, een eiland in de Middellandse Zee
Corsica (wijnstreek)
Corsica (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Corsica (Romeinse provincie), een provincie van het Romeinse rijk, gelegen op het gelijknamige eiland
Corsica (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota